Guaíra (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Guaíra (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Guairá, departement van Paraguay